

Lieux 

 Boldog est un village du district de Senec, en Slovaquie.
 Boldog est une commune du comitat de Heves, en Hongrie.

Fiction 

 Boldog est un personnage de l'univers de la Terre du Milieu de J. R. R. Tolkien.